Жозеп Гонсальво Фалькон (; 16 января 1920, Мольет-дель-Вальес, Каталония, Испания — 31 мая 1978, Барселона, Каталония, Испания), известный под именем Гонсальво II — испанский футболист, выступавший за «Сабадель», «Барселону» и «Сарагосу». В составе «Барселоны» стал трёхкратным чемпионом Испании и по разу выиграл Кубок Эвы Дуарте и Золотой Кубок Аргентины. Игрок сборных Испании и Каталонии.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Награды и достижения 
 Барселона
 Чемпион Испании (3): 1944/45, 1947/48, 1948/49
 Обладатель Золотого Кубка Аргентины (1): 1945
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте (1): 1949

Ссылки 
 Профиль на Base de Datos Histórica del Fútbol Español

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Барселона»